Hoheisel ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Hoheisel (1894–1968), deutscher Mathematiker
 Horst Hoheisel (* 1944), deutsch-venezolanischer Künstler
 Karl Hoheisel (1937–2011), Professor für Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Bonn
 Karl-Heinz Hoheisel (1936–2018), parteiloser Hamburger Politiker und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft für die CDU
Klaus Hoheisel (1906–1998), deutscher Offizier
 Konrad Hoheisel (1862–1930), österreichischer Postbeamter
 Laurentius Hoheisel (1923–2008), deutscher Benediktinerabt
 Marie Hoheisel (1873–1947), österreichische Frauenrechtlerin
 Tobias Hoheisel (* 1956), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Willy Hoheisel (1894–1982), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin